Luigi De Blasio Di Palizzi, politico italiano
 Tiberio De Blasio Di Palizzi, politico italiano
 Vincenzo De Blasio Di Palizzi, politico italiano

Pagine correlate 
 De Blasio
 De Blasio (famiglia)